Логроньес:
 Логроньес — испанский футбольный клуб, существовавший с 1940 по 2009 годы.
 Логроньес — испанский футбольный клуб, существующий с 2009 года.
 СД Логроньес — испанский футбольный клуб, существующий с 2009 года.